Schluckspecht steht für
 Alkoholiker (umgangssprachlich), siehe Schnapsdrossel
 ein physikalisches Spielzeug, siehe Trinkvogel